

Persone
 Frank Fabra (1991) – calciatore colombiano
 Ignazio Fabra (1930-2008) – lottatore italiano
 Pompeu Fabra (1868-1948) – linguista e grammatico spagnolo e catalano

Altro
 Badalona Pompeu Fabra – stazione della metropolitana L2 di Barcellona
 Osservatorio Fabra – osservatorio astronomico situato a Barcellona
 Università Pompeu Fabra – istituzione universitaria catalana, sita a Barcellona